Джордж Кеннет (Кен) Тейлор () — английский футболист, игравший на позициях полузащитника и нападающего, выступал за нидерландские команды «Аякс» и «Витесс».

Клубная карьера 
В ноябре 1948 года перешёл в футбольный клуб «Аякс» из Амстердама. По данным издания Sportkroniek, его предыдущим клубом был английский «Сандерленд». В декабре начал играть за вторую команду, где также выступали Кес Волферс и Ад Валдек. В первой команде дебютировал 16 января 1949 года в матче чемпионата Нидерландов против клуба «», заменив во втором тайме Геррита Криста. Домашняя встреча завершилась волевой победой «Аякса» со счётом 5:3. В следующем туре на игру с клубом  он вышел в стартовом составе на позиции правого полузащитника. В дебютном сезоне принял участие в четырёх матчах чемпионата.

Во втором сезоне лишь дважды появлялся в составе «Аякса». В матче 9-го тура чемпионата с «Де Волевейккерс», состоявшемся 12 ноября 1949 года, англичанин впервые в сезоне вышел на поле и сыграл на позиции центрального нападающего, заменив в стартовом составе выбывшего из-за травмы Геррита Фишера. В первом тайме Тейлор забил дебютный гол и принёс команде гостевую победу со счётом 0:1. В последний раз за «Аякс» сыграл 21 мая 1950 года в матче против «», который проходил в рамках чемпионского турнира. После первого тайма его заменил Герард Брёйнс, а встреча завершилась поражением амстердамцев со счётом 1:2.

В сентябре 1950 года было объявлено, что Тейлор может начать выступать за «Витесс» из Арнема, поскольку после женитьбы он рассчитывал играть в клубе поближе к своему дому в Зютфене. В составе «Витесса» дебютировал 1 октября 1950 года в матче чемпионата с , а последнюю игру провёл 22 апреля 1951 года против «». Всего за сезон он провёл 14 матчей в чемпионате. После его последнего матча было объявлено, что Кен отправится в Венесуэлу.

Статистика по сезонам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info
 Профиль на сайте stats.sv-vitesse.nl

Футболисты Англии
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Витесс»